

Semifinali

Tabellone

Parte alta

Parte bassa 

Tennis ai Giochi della XXIX Olimpiade